Ел Пантеко има више значења:

 Ел Пантеко (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пантеко (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику